Het WTA-tennistoernooi van Sydney (officieel Medibank International) van 2005 vond plaats van 9 tot en met 15 januari 2005 in de Australische stad Sydney. Het was de 113e editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Sydney 2005. Er werd gespeeld op hardcourtbanen. Alle drie winnaressen (in het enkel- dan wel dubbelspel) kwamen uit Australië.

Toernooisamenvatting

Enkelspel 
Aan het toernooi namen tien speelsters uit de top 20 deel. Titelhoudster Justine Henin-Hardenne was haar titel niet komen verdedigen. De als eerste geplaatste Amerikaanse Lindsay Davenport bereikte de kwartfinale – wegens bronchitis kon zij niet verder deelnemen aan het toernooi. Het zesde reekshoofd Alicia Molik uit Australië kwam in de finale tegenover haar landgenote Samantha Stosur te staan. Molik verloor de eerste set in de tiebreak – zij herstelde zich, won de volgende twee sets, en greep daarmee voor het eerst in haar carrière de titel in Sydney. Het was haar vijfde WTA-titel, de eerste in 2005.

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters, Cara Black en Rennae Stubbs, had de eerste zich niet voor dit toernooi ingeschreven. Stubbs speelde samen met Lisa Raymond – dit team was als eerste geplaatst, maar werd al in de eerste ronde verslagen door het ongeplaatste Australische koppel Bryanne Stewart / Samantha Stosur. Nadat deze twee Australische dames ook hun tweederondepartij hadden gewonnen, kregen zij de titel gratis in de schoot geworpen – zowel hun beoogde tegenstandsters in de halve finale (Maria Kirilenko en Anastasija Jakimava, door knieblessure van Kirilenko) als die in de finale (Jelena Dementjeva en Ai Sugiyama, door zonnesteek van Dementjeva) lieten verstek gaan. Voor beide winnaressen was het de eerste WTA-titel van hun carrière.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Sydney 2005
Sydney